«Убийца» — название либо русская локализация названия ряда фильмов разных стран:
 «Убийца» () — кинофильм 1961 года, реж. Элио Петри, Италия.
 «Убийца» () — кинофильм 1963 года, реж. Клод Отан-Лара, Франция/ФРГ/Италия.
 «Убийца» (, ) — кинофильм 1967 года, реж. Чжан Чэ, Гонконг.
 «Убийца» () — кинофильм 1969 года, реж. Хидео Гося, Япония.
 «Убийца» () — кинофильм 1972 года, реж. Дени де Ла Пательер, Франция.
 «Убийца» () — кинофильм 1973 года, реж. Питер Крейн, Великобритания.
 «Убийца» () — кинофильм 1977 года, реж. Сурендра Мохан, Индия.
 «Убийца» () — кинофильм 1981 года, реж. Субхаш Гхай, Индия.
 «Убийца» () — кинофильм 1982 года, реж. Дж. С. Кардоне, США.
 «Убийца» () — телефильм 1984 года, реж. Антон Райценштайн, Австрия.
 «Убийца» () — телефильм 1986 года, реж. Сэндор Стерн, США.
 «Убийца» — фильм 1990 года, реж. Сергей Мартьянов, СССР.
 «Убийца» () — телефильм 1992 года, реж. Стив Стаффорд, США.
 «Убийца» — фильм 1993 года, реж. Борис Айрапетян, Россия.
 «Убийца» () — кинофильм 1995 года, реж. Ромуальд Кармакар, Германия.
 «Убийца» () — кинофильм 1998 года, реж. Т. Л. В. Прасад, Индия.
 «Убийца» () — кинофильм 2005 года, реж. Девин Хакк, США.
 «Убийца» (, ) — кинофильм 2009 года, реж. Рой Чоу, Гонконг.
 «Убийца» — кинофильм 2010 года, реж. Реза Карими, Иран.
 «Убийца» — фильм 2013 года, реж. Антон Кононов, Россия.
 «Убийца» () — кинофильм 2015 года, реж. Дж. К. Амалу, Великобритания.
 «Убийца» () — кинофильм 2015 года, реж. Дени Вильнёв, США.
 «Убийца 2: Против всех» () — кинофильм 2018 года, продолжение фильма 2015 года.
 «Убийца» (, ) — кинофильм 2015 года, реж. Хоу Сяосянь, Тайвань.
 «Убийца» — предстоящий фильм 2022 года, реж. Дэвид Финчер, США.

См. также 
 Убийца(ы) () — кинофильм, 1997; Франция, Германия; реж. Матьё Кассовиц.
 
 
 Убийца — совершивший убийство.